Ajax eller Aias kan avse:

 Ajax (häst) – ett engelskt fullblod
 Ajax (rengöringsmedel) – ett varumärke för rengöringsmedel för hushållsbruk från Colgate-Palmolive, även licensierat till Phoenix Brands LLC sedan 2005 för tvättmedel i Nordamerika
 Ajax (Sofokles) – en av sju överlevande pjäser av den antika grekiska tragediförfattaren Sofokles
 Kvarteret Ajax – ett kvarter i Gamla stan i Stockholm
 Nike Ajax – ett amerikanskt luftvärnssystem
 Operation Ajax – CIA:s benämning på den statskupp CIA och MI6 initierade 1953 för att avsatta Irans premiärminister, Mohammad Mosaddeq, se Statskuppen i Iran 1953
 AJAX – ett samlingsnamn för tekniker som kan användas för att bygga applikationer för World Wide Web (Asynchronous JavaScript and XML)
 AIAS – ett pris inom datorspel, se Interactive Achievement Award

Astronomi
 1404 Ajax – en asteroid

Fordon
 Ajax (bil, 1906) – ett bilmärke 1906–1910 i  Aigner, Schweiz
 Ajax (bil, 1913) – ett bilmärke 1913–1919 i Briscoe, Frankrike
 Ajax (bil, 1914) – ett bilmärke 1914–1915 i Seattle, Washington, USA
 Ajax (bilmärke 1921) – en prototyp i USA
 Ajax (amerikansk bil) – en bil från Nash Motors, 1925–1926, USA

Geografi
 Ajax, Ontario – en ort i Kanada
 Mount Ajax – ett berg i Antarktis

Musik
 Ajax (musikgrupp) – en musikgrupp från New York City
 Ajax (DJ) – en australiensisk DJ
 A-Jax – sydkoreanskt pojkband
Lisa Ajax (1998–), svensk sångare

Mytologi
 Ajax den större – Aias, Telamons son, i grekisk myt namn på en deltagare i kriget mot Troja
 Ajax den mindre – Aias, Oïleus son, i grekisk myt namn på en deltagare i kriget mot Troja

Sport

Fotboll
 AFC Ajax – en fotbollsklubb från Amsterdam, Nederländerna
 Ajax Cape Town FC – en sydafrikanskt fotbollsklubb
 Ajax Orlando Prospects – också känt som Ajax America, en amerikansk fotbollsklubb från Orlando, Florida
 FC Ajax Lasnamäe – en estnisk fotbollsklubb
 Rabat Ajax FC – en maltesisk fotbollsklubb

Se även
 HMS Ajax – flera örlogsfartyg i Royal Navy och svenska flottan
Ajak